Wylre steht für:
 Wylre (Familie), eine Aachener Schöffen-Familie
 Wylre’sches Haus, Wohnhaus der Familie

Wylre ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard von Wylre († 1440), deutscher Schöffe und Bürgermeister Aachens
 Johann Bertram von Wylre (1623–1679), deutscher Schöffe und Bürgermeister Aachens
 Johann Jakob von Wylre (1707–1793), deutscher Schöffe und Bürgermeister Aachens

 Winand Theodor von Wylre (1665–1717), deutscher Schöffe und Bürgermeister Aachens
 Wolter von Wylre (um 1487–1529), deutscher Schöffe und Bürgermeister Aachens